«Прямо в сердце» () — кинофильм.

Сюжет 
Эмилио, молодого прилежного студента, со своей студенткой Джулией и её любовником Сандро знакомит его же отец, профессор университета по имени Дарио. Любитель фотографии, Эмилио решает поснимать эту пару, но вскоре к своему удивлению обнаруживает, что Джулия является любовницей и его отца. Не сказав Дарио об этом ни слова, разозлённый и обиженный сын начинает шпионить за отцом, не подозревая к чему это приведёт.

В ролях 
 Жан-Луи Трентиньян — Дарио
 Фаусто Росси — Эмилио
 Лаура Моранте — Джулия

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии